Керша:

Россия 
 Керша — село в Бондарском районе Тамбовской области.
 Керша — село в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Керша — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Керша — река в Тамбовской области.